Erdős Mihály festőművész
 Erdős Mihály (1939–) műrepülő, pilóta